Codul telefonic al Albaniei: +355

Prefixul telefonic al Albaniei: 00
 
Pentru apeluri între diferite districte ale Albaniei se adaugă 0 înaintea prefixului telefonic al provinciei spre care se realizează apelul. Prefixul pentru apelurile internaționale din Albania este 00. Mai jos este explicat cum apelăm un număr din Tirana (prefixul pentru Tirana este 4):

        2xxx xxx    (din orașul Tirana)
     04 2xxx xxx    (din Albania)
 +355 4 2xxx xxx    (din alte state)

Prefixele districtelor

Prefixele operatorilor mobili

Prefixe telefonice
Albania